Телець — бик, бичок.
 Телець — знак зодіаку.
 Телець — сузір'я зодіака.
 «Телець» — золота монета НБУ.
 «Телець» — срібна монета НБУ.
 Телець — символ жертви в іконописі.

Див. також 
 Цьолек